Marco Rossetti (n. 1965), magistrato italiano
Marco Rossetti (n. 1980), cestista italiano
Marco Rossetti (n. 1985), attore italiano